Джон Расселл (), полное имя Джон Лоуренс Расселл (; 3 января 1921 года — 19 января 1991 года) — американский актёр кино и телевидения 1940—1980-х годов.

За время своей кинокарьеры Расселл сыграл в таких фильмах, как «Тёмный угол» (1946), «Амбер навсегда» (1947), «Ловко устроился» (1948), «Жёлтое небо» (1948), «История Молли Х» (1949), «Поддержка» (1949), «Бродяга в седле» (1950), «Яркий свет солнца» (1953), «Рио Браво» (1959), «Йеллоустоун Келли» (1959), «Джоси Уэйлс — человек вне закона» (1976) и «Имя ему смерть» (1985).

Более всего американскому зрителю Расселл известен по главной роли международного искателя приключений в телесериале «Солдаты удачи» (1955—1957), а также как исполнитель заглавной роли в телесериале-вестерне «Представитель закона» (1958—1962).

Ранние годы жизни и служба в армии 
Джон Расселл родился 3 января 1921 года в Лос-Анджелесе. Он происходил из семьи американских пионеров, в числе первых из прибывших в Лос-Анджелес. После окончания школы Расселл учился в Калифорнийском университете, где активно занимался спортом.

Со вступлением США во Вторую мировую войну в 1942 году Расселл пошёл служить в морскую пехоту. В звании лейтенанта его направили на Гуадалканал в качестве помощника офицера разведки. Однако его военная карьера не была продолжительной. Он заболел малярией и был уволен из морской пехоты по медицинским основаниям. По некоторым сведениям, он был награждён за доблесть за участие в битве при Гуадалканале.

Карьера в кинематографе 
Вскоре после возвращения в США Расселл познакомился с голливудским агентом по поиску талантов, который почувствовал в нём потенциал и пригласил на пробы на киностудию 20th Century Fox. Расселл принял его совет и вскоре подписал с Fox контракт как актёр второго плана.

Расселл дебютировал в кино в эпизодической роли капитана в военной драме «Колокол Адано» (1945) с участием Джин Тирни и Джона Ходяка. Год спустя Расселл сыграл небольшие роли в тюремной драме «За этими стенами» (1946), а также в фильмах нуар «Где-то в ночи» (1946), где он был морским капитаном, и «Тёмный угол» (1946), где у него была эпизодическая роль полицейского. В 1947 году Расселл сыграл роль второго плана в скандальной исторической мелодраме Отто Премингера «Амбер навсегда» (1947) с Линдой Дарнелл в заглавной роли, а год спустя исполнил заметные роли второго плана в семейной комедии «Ловко устроился» (1948) с Клифтоном Уэббом в главной роли и вестерне с Грегори Пеком «Жёлтое небо» (1948).

В фильме нуар «Поддержка» (1949) Расселл получил одну из главных ролей управляющего казино, который убивает своего мафиозного босса, подставив в убийстве своего бывшего товарища, одновременно намереваясь жениться на невесте этого товарища. В том же году в приключенческой мелодраме «Ураган Слэттери» (1948) Расселл сыграл важную роль военного летчика военного-морского флота и бывшего боевого товарища заглавного героя (Ричард Уидмарк), с которым у него возникают проблемы из-за отношений с девушкой (Линда Дарнелл). В фильме нуар «История Молли Х» (1949) у Расселла была одна из главных ролей члена банды грабителей, который ценой собственной свободы спасает главную героиню (Джун Хэвок) от обвинения в убийстве.

В 1950—1951 годах Расселл сыграл важные роли второго плана в вестернах «Бродяга в седле» (1950) и «Френчи» (1950) с Джоэл Маккри в главной роли, а также «Человек в седле» (1951), где главную роль исполнил Рэндольф Скотт. В детективном фильме нуар «Толстяк» (1951) Расселл сыграл респектабельного владельца ранчо, которое он приобрёл на деньги, полученные в результате банковского ограбления. Фильм нуар «Бандитская империя» (1952) рассказывает о бывшем гангстере Джо Грэе (Джон Расселл), который возвращается с войны героем и пытается встать на честный путь, за что его бывшие сообщники намеренно подставляют его властям как главаря преступного синдиката. В итоге Джо вынужден взять правосудие в свои руки и помогает разоблачить истинных преступников. Кинокритик «Нью-Йорк таймс» Эйб Вейлер высоко оценил актёрскую игру в картине, отметив среди прочих и Расселла, который «играет бывшего гангстера строго и без излишних театральных украшательств». В том же году Расселл сыграл одну из главных ролей в комедийном вестерне Джона Форда «Яркий свет солнца» (1952).

В 1954—1958 годах Расселл играл преимущественно вторые главные роли в вестернах категории В, среди них «Юбилейный маршрут» (1954), «Адский форпост» (1955), «Последняя команда» (1955), «Девушки Далтона» (1957) и «Форт павших» (1958). В 1957 году вышел фильм нуар «Адский переплёт» (1957), в котором Расселл сыграл главную роль изобретательного и беспринципного «мозгового центра и руководителя похищения принадлежащих военным наркотиков с корабля в порту Лос-Анджелеса». После одной из главных ролей вождя индейцев племени сиу в вестерне «Йеллоустоун Келли» (1959) Расселл сыграл заметную роль второго плана в высоко ценимом вестерне Говарда Хоукса «Рио Браво» (1959) с Джоном Уэйном в главной роли шерифа. В этой картине Расселл предстал в образе богатого землевладельца, который решает отомстить шерифу за арест своего брата-бандита.

На некоторое время Расселл перестал сниматься в кино, сосредоточившись на работе на телевидении, в частности, на съёмках в сериале «Представитель закона» (1958—1962), где он играл главную роль. Во второй половине 1960-х годов Расселл сыграл в серии малозначимых картин, среди них вестерны «Восстание апачей» (1965), «Оружие врага» (1967), «Форт Юта» (1967) и «Солдат» (1968), а также криминальные мелодрамы «Если не виновен — отпусти» (1968) и «Горящие джунгли» (1968).

После вестерна «Пушки для Кордобы» (1970) с Джорджем Пеппардом в главной роли у Расселла не было серьёзных работ в кино пока его старый друг Клинт Иствуд не пригласил его сыграть в трёх своих картинах. В вестерне «Джоси Уэйлс — человек вне закона» (1976) Расселл сыграл командира партизанского отряда конфедератов Уильяма Т. Андерсона, под началом которого служит герой Иствуда. После небольшой роли в музыкальной комедии Иствуда «Поющий по кабакам» (1982) Рассел памятно сыграл продажного маршала в вестерне Иствуда «Имя ему смерть» (1985). После трёхлетнего перерыва Расселл последний раз появился на большом экране в криминальной комедии «Под прицелом» (1988).

Карьера на телевидении 
В 1950-е годы Расселл стал работать на телевидении, где играл главные роли в нескольких популярных сериалах. В 1955—1957 годах Расселл и Чик Чандлер исполняли главные роли пары международных искателей приключений в 52 эпизодах остросюжетного телесериала «Солдаты удачи», который был особенно популярен у мальчиков школьного возраста.

В 1958 году на телеканале ABC вышел вестерн-сериал «Представитель закона», где Расселл играл главную роль немногословного, но добросердечного маршала Дэна Троопа в небольшом городке в Вайоминге, который берёт себе в ученики и помощники 19-летнего сироту. Шоу имело успех у зрителя, в течение четырёх сезонов вышло 156 эпизодов сериала. Эта работа стала самой известной у Расселла.

У Расселла были также постоянные роли в криминальном сериале «Требуется вор» (1969, 5 эпизодов) и в детском научно-фантастическом сериале «Джейсон из звёздного командования» (1979, 12 эпизодов), где он играл «синекожего, пунктуального командира корабля Стоуна с Альфа Центавры».

Расселл также был гостевой звездой таких сериалов, как «Студия 57» (1955), «Шайенн» (1958, 2 эпизода), «Шугарфут» (1958), «Мэверик» (1958—1960, 3 эпизода), «Сансет-Стрип, 77» (1961), «Дэниел Бун» (1965), «Прозвища Смит и Джонс» (1971—1972, 4 эпизода), «Дымок из ствола» (1974), «Маклауд» (1974) и «Полицейская история» (1974).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как было отмечено в некрологе в газете «Сиэтл таймс», Джон Расселл был «высоким, тёмным, красивым актёром», у которого было «суровое лицо с выступающими скулами». Историк кино Джим Бивер также обратил внимание на «тёмные волосы и внешнюю привлекательность» Расселла, что после окончания Второй мировой войны позволило ему заключить контракт со студией Twentieth Century Fox, где он «стал играть вторые главные роли, а иногда бандитов в крупных картинах». После истечения срока контракта с Fox Расселл заключил договор с Republic Pictures, где «сделал себя имя как высокий, красивый актёр вестернов». По информации Turner Classic Movies, в разное время Расселл работал как контрактный актёр на студиях Universal Pictures, Republic и Warner Bros, сыграв в общей сложности более чем в 50 фильмах. «Сиэтл таймс» сообщает, что «Расселл сыграл в десятках фильмов, где был как хорошим, так и плохим парнем, как правило это были характерные роли или роли второго плана». По словам историка кино Хэла Эриксона, «в послевоенные годы он много работал в кино и на телевидении во вторых главных ролях или во вспомогательных ролях злодеев». По мнению «Сиэтл таймс», несмотря на достойный список киноработ, включающий такие фильмы, как «Рио Браво» (1959), «Джоси Уэйлс — человек вне закона» (1976) и «Имя ему смерть» (1985), более всего Расселла помнят по заглавной роли в телесериале «Представитель закона» (1958—1962).

Личная жизнь 
Расселл был женат дважды. В 1943 году он женился на Ренате Титус. В браке родилось 3 детей, однако в 1966 году супруги развелись. В 1973 году Расселл женился на Линдер Уорнер Росс, с которой развёлся в 1974 году, детей в этом браке не было.

Смерть 
Джон Расселл умер 19 января 1991 года от осложнений после эмфиземы в больнице Лос-Анджелеса, ему было 70 лет.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джон Расселл на сайте IMDb
 Джон Расселл на сайте AllMovie
 Джон Расселл на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США